Стражбеница може бити:

 Стражбеница (Петриња), насеље у граду Петрињи, Банија, Република Хрватска
 Стражбеница (Бановићи), насеље у општини Бановићи, Федерација БиХ, БиХ
 Стражбеница (Купрес), насеље у општини Купрес, Федерација БиХ, БиХ

или

 Стражбеница (планина), планина у БиХ

Види још 
 Стражбенице